Moretti je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2010 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 27 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Cole Moretti (*1959), pevec zabavne glasbe, kitarist in zvokovni tehnik

Znani tuji nosilci priimka 
 Emiliano Moretti (*1981), italijanski nogometaš
 Marino Moretti (1885—1979), italijanski pisatelj
 Nanni Moretti (*1953), italijanski filmski igralec, scenarist in režiser
 Roberto Moretti (*1962), italijanski kolesar
 Vincenzo Moretti (1815—1881), italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal

Glej tudi 

 priimek Mori

Zunanje povezave